Темин — французская коммуна.
  (род. 1937) — американский экономист, брат Хауарда Темина.
 Темин, Хауард (1934—1994) — американский генетик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1975).
 Тёмин, Виктор Антонович (1908—1987) — советский фотокорреспондент.